Деві́ль () — французьке прізвище.

 Відомі носії

 Анрі Етьєн Сент-Клер Девіль (1818–1881) — французький хімік.
 Віллі Девіль (, 1950–2009) — американський співак та композитор.
 Мішель Девіль ( 13.4.1931) — французький кінорежисер, сценарист.
 Олександра Девіль (псевдонім Олександри Петрівни Кравченко) — українська письменниця.
 Патрик Девіль ( 14.12.1957) — французький письменник.

Топоніми 

 Деві́ль () — муніципалітет у Франції, у регіоні Шампань-Арденни, департамент Арденни.
 Девіль () — муніципалітет у Франції, у регіоні Лотарингія, департамент Мерт і Мозель.
 Девіль-ле-Руан () — муніципалітет у Франції, у регіоні Верхня Нормандія, департамент Приморська Сена.

Див. також 
 Девіл

Французькі прізвища